Anișoara Cușmir-Stanciu – ex lunghista rumena
 Constantin Stanciu – calciatore rumeno
 Daniela Stanciu – altista rumena
 Nicolae Stanciu – calciatore rumeno